Міста Об'єднаних Арабських Еміратів містить найбільші міські поселення країни. Станом на 2017 рік 3 міста мають населення більше 1 мільйону осіб: Дубаї, Абу-Дабі, Шарджа.

Місто Джебель-Алі включено до складу міста Дубаї.

Див. також 
 Об'єднані Арабські Емірати

Примітки

Джерела 
 Міста ОАЕ на сайті citypopulation.de 

ОАЕ

Списки:Об'єднані Арабські Емірати